A Copa Davis de 1968 foi a 57ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 49 equipes, sendo 32 na Zona Europeia, 8 na Zona Americana e 9 na Zona do Leste.

Os Estados Unidos venceram o Equador na final da Zona Americana, a Índia derrotou o Japão na final da Zona Oriental e Alemanha e Espanha venceram os grupos da Zona Europeia. No Interzonal, os Estados Unidos derrotaram a Índia e enfrentaram a atual campeã Austrália, vencendo o Desafio Final. A final foi disputada no Memorial Drive em Adelaide, Austrália, de 26 a 28 de dezembro.

Zona Americana

Região América do Norte/Central

Região América do Sul

Final

Zona do Leste (Oriental)

Chave A

Chave B

Final

Zona Europeia

Grupo Europeu A

Grupo Europeu B

Interzonal

Primeira Rodada

Final

Desafio Final

Fonte
 

1968
1968 no tênis